РУСЗН — Районное Управление Социальной Защиты Населения.
Устаревшее название — районные СОБЕСы.

Задачи 
Управление социальной защиты населения имеет задачей реализацию государственной политики в области социальной защиты: 
 граждан пожилого возраста,
 инвалидов,
 других лиц с ограничениями жизнедеятельности,
 семей с детьми,
 иных нетрудоспособных групп населения, нуждающихся в социальной поддержке.

Управление социальной защиты населения осуществляет обязательные выплаты для ряда категорий населения, установленные действующим законодательством: 
 Ежемесячная городская денежная выплата (ЕГДВ) ветеранам труда;
 Ежемесячная городская выплата пенсионерам до городского минимума;
 Выплаты в связи с рождением детей;
 Компенсационные выплаты многодетным семьям;
 Ежемесячные выплаты за пользование телефоном многодетным семьям, инвалидам, одиноким и одиноко проживающим пенсионерам;
 Выдача социальных карт москвича (СКМ и ВЕСБ) в соответствии с действующим законодательством (студенты, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны боевых действий, ветераны военной службы);
 Единовременные выплаты к праздникам.
Кроме того, материально-бытовой отдел РУСЗН рассматривает вопросы оказания единовременной материальной помощи, выдачи санаторно-курортных путевок, приобретения товаров длительного пользования ветеранам ВОВ.

См. также 
 Пенсия
 Пенсионер
 Социальная защита
 СКМ
 ВЕСБ

Примечания

Ссылки 
 Постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. N 850-ПП «О порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по оплате жилья и коммунальных услуг»

Социальная защита